

Codici 
 PBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plettenberg Bay (Sudafrica)

Sigle 
 Paclobutrazolo – agente antifungino
 Biblioteca Pestalozzi di Zurigo (Pestalozzi-Bibliothek Zürich) – biblioteca pubblica svizzera
 Privredna banka Zagreb – banca croata